2 miejscowości w Polsce: 
 Linówek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Śliwice 
 Linówek – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol

Zobacz też: Linowo